Inundación de Luisiana pueden referir a varios acontecimientos por todas partes historia de Luisiana:

 Inundación de Misisipi grande de 1927 - La inundación de río peor en historia de EE.UU. daño causado en Luisiana junto con otros estados
 Inundación de Misisipi de 1973 - Afectó áreas alrededor del Río de Misisipi en Luisiana y otros estados
 Mayo 1995 inundación de Luisiana - Mucho de Nueva Orleans inundó después de pesado rainfall a través de Luisiana Del Sur
 2005 levee fracasos en Nueva Orleans más Grande - Después de que Huracán Katrina muchos levees fallados en Nueva Orleans que causa extendido catastrófico inundando en 80% de la ciudad
 2011 Río de Misisipi inundaciones - Severos inundando a través del Valle de Río del Misisipi afectó Luisiana
 2015 inundaciones de Luisiana - El Río Rojo logró niveles récord, resultando en inundar
 2016 inundaciones de Luisiana - Prolongados rainfall a través de Luisiana Del sur causó catastrófica inundando resultando en encima 146,000 inundó casas y 13 muertes